Монтес (, ) — испанская фамилия. Известные носители:
 Монтес, Ана (род. 1957) — кубинская разведчица.
 Монтес, Исмаэль (1861—1933) — боливийский генерал и политический деятель, дважды занимал пост президента Боливии.
 Монтес, Кончита (1914—1994) — испанская актриса.
 Монтес, Кристиан (род. 1997) — испанский футболист, полузащитник.
 Монтес, Лола (1821—1861) — ирландская танцовщица, любовница баварского короля Людвига I.
 Монтес, Луис (род. 1986) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Леон» и сборной Мексики.
 Монтес, Мария (1912—1951) — американо-французская киноактриса.
 Монтес, Освальдо (род. 1952) — аргентинский композитор, кинокомпозитор.
 Монтес, Оскар Антонио (1924—2012) — аргентинский военный и государственный деятель.
 Монтес, Сара (род. 1926) — мексиканская актриса.
 Монтес, Сесар (род. 1942) — гватемальский революционер.
 Монтес, Хуан Пабло (род. 1985) — гондурасский футболист, защитник клуба «Мотагуа» и сборной Гондураса.

Топонимы 
 Вильярта-де-лос-Монтес — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Лос-Монтес — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Гранада в составе автономного сообщества Андалусия.
 Монтес-Торосос — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Вальядолид.
 Оркахо-де-лос-Монтес — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.